Le tournoi de tennis de Moscou 2003 s'est déroulé du 29 septembre au 5 octobre à Moscou.

Faits marquants 
  Taylor Dent remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Sargis Sargsian. Il emporte ainsi son  ATP en simple.
 En double, Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi s'imposent en finale face à Wayne Black et Kevin Ullyett. Il s'agit du  en double pour Bhupathi et du  pour Mirnyi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2003)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Kremlin
ATP 2003
Sport en Russie en 2003
Tennis en septembre 2003
Tennis en octobre 2003